BSBI steht für:
 Botanical Society of the British Isles, eine wissenschaftliche Gesellschaft für an der Flora der Britischen Inseln Interessierte

BS-BI steht für:
 Bimini (Bahamas), ISO-3166-2-Code des Distriktes auf den Bahamas

BSBI